Vijale ima više značenja:
 Vijale (Asti)
 Vijale (Peruđa)